Awerkiusz (Kiedrow)
 Awerkiusz (Tauszew)

Zobacz też